Ранчо ел Сокоро има више значења:

 Ранчо ел Сокоро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Сокоро (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Сокоро, Фамилија Кихада Гонзалез (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику